Klump bezeichnet:
 Kloß, als norddeutsche Regionalbezeichnung
 Klump, Ortslage von Winzenburg, Gemeinde Freden (Leine), Niedersachsen

Klump ist der Familienname folgender Personen:

 Andre Klump (* 1968), deutscher Sprachwissenschaftler
 Andrea Klump (* 1957), deutsche RAF-Mithelferin
 Brigitte Klump (* 1935), deutsche Autorin
 Georg Klump (* 1954), deutscher Biologe und Hochschullehrer
 Helmut Klump (1948–2015), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Julius Klump (1858–1927), deutscher Musiker, Komponist und Dirigent 
 Klages Klump (1899–1972), Pseudonym Karl Seifer, deutscher Bauer, Schriftsteller und Mundartautor
 Rainer Klump (* 1958), deutscher Ökonom und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Klumpp
 Klumpen